Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2015 war die 17. Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 30. November bis 5. Dezember 2015 in Tomsk (Russland) statt.

Weltmeister wurde nach 2012 zum zweiten Mal Wladislaw Osminin. Der Russe besiegte im Endspiel den Kasachen Jernar Tschimbajew mit 7:4. Den dritten Platz belegten Andrei Freise und Dauren Urynbajew. Titelverteidiger war der Moldawier Sergei Kryschanowski, der im Viertelfinale gegen Tschimbajew ausschied.

Modus 
Die 68 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an. Gespielt wurde auf sieben Gewinnspiele.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Runde 3 bis Finale

Einzelnachweise 

2015
Billardveranstaltung 2015
Sport (Tomsk)
Billardturnier in Russland